Dance of Death — тринадцятий студійний альбом англійської групи Iron Maiden, який був випущений 2 вересня 2003 року.

Композиції 
 Wildest Dreams — 3:52
 Rainmaker — 3:48
 No More Lies — 7:22
 Montségur — 5:50
 Dance of Death — 8:36
 Gates of Tomorrow — 5:12
 New Frontier — 5:04
 Paschendale — 8:28
 Face in the Sand — 6:31
 Age of Innocence — 6:10
 Journeyman — 7:06

Джерела 
 Dance of Death  allmusic
 Dance of Death  last.fm

Музичні альбоми 2003
Альбоми Iron Maiden
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців
Альбоми EMI Records
Вересень 2003